Кочерга — металевий (сталевий) прилад для вигрібання вугілля.

Топонім 
 Кочерга — річка, ліва притока Самари.

Прізвище 

 Кочерга Анатолій Іванович — український співак (бас), народний артист СРСР, соліст Українського театру опери та балету.
 Кочерга Вадим Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кочерга Віктор Герасимович — український політик.
 Кочерга Дмитро — кобзарський панотець середини XIX ст
 Кочерга Іван Антонович — український драматург.
 Кочерга Ольга Дмитрівна — український вчений, перекладач
 Кочерга Світлана Олексіївна — багаторічний директор Музею Лесі Українки у Ялті.

Прізвища на -га